Le Phénix peut désigner :
 Le Phénix, un poème en vieil anglais ;
 Le Phénix, concert pour quatre violoncelles, violes ou bassons de Michel Corrette (1735) ;
 Une librairie parisienne spécialisée dans les livres en chinois et sur la Chine ;
 Le Phénix, un film de 1905 de Georges Méliès ;
 Le Phénix, un film de 1947 de Keisuke Kinoshita ;
 Le Phénix, un film de 1978 de Kon Ichikawa ;
 Le Phénix, scène nationale de Valenciennes ;
 Le Phénix, salle de spectacle de Bourges ;
 Jean Grey, personnage de fiction de l’univers de Marvel Comics ;
 The Phoenix, une chanson de Fall Out Boy (2013) ;
 sur Wikipédia, une catégorie d'utilisateurs inscrits en 2012.

Voir aussi